Termin -{CKX}- ima više značenja.
 Citokinin dehidrogenaza, enzim
 CKX, Inc., preduzeće